Watagin (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Germanowitsch Watagin (* 1933), russischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Wassili Alexejewitsch Watagin (1883/84–1969), russisch-sowjetischer Tiermaler, Bildhauer und Hochschullehrer